Jaap Polak (jurist), Nederlands jurist en hoogleraar
Jaap Polak (kunsthandelaar)